Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom dHermione, d'après le personnage de la mythologie :
 l', une frégate de 30 canons lancée en 1699 ;
 l', une frégate de 34 canons lancée en 1706 ;
 l', une frégate de 23 canons lancée en 1750;
 l', une frégate de 22 canons lancée en 1754;
 l', une frégate de 32 canons de classe Concorde lancée en 1779, connue pour avoir amené le marquis Gilbert du Motier de La Fayette aux États-Unis ;
 la , lancée en 1803, était nommé Hermione jusqu'à son lancement ;
 l', une frégate de 40 canons de classe Hortense canons lancée en 1804 ;
 l', une frégate de 46 canons lancée en 1811 ;
 l', une frégate de 28 canons lancée en 1860 ;
 l', un sous-marin de classe Bellone lancé en 1917 ;
 lHermione, un sous-marin de classe Aurore dont la construction est arrêtée en 1940.

Voir aussi 
 L', une réplique construite à partir de 1997 de lHermione lancée en 1779.
  dans la Royal Navy.

Bibliographie 
 
 

Nom de bateau de la Marine française